Иванэ Гварамадзе (, 17 октября 1831, Вале — 24 мая 1912, Ахалцихе) — грузинский католический священник, педагог, этнограф, публицист и общественный деятель.

Биография 
Иване Гварамадзе родился в Вале в католической семье Павле Гварамадзе. После окончания начальной школы, отправился в Стамбул, где грузинский просветитель Петре Харисчирашвили основал грузинский монастырь и школу при нём. В конце 1860-х годов Иванэ был рукоположён в священники, занялся педагогической и публицистической деятельностью.

Труды 
 Жизнь Картли
 Сокровища грузинского языка
 Мученичество Михаила Гоброна

Ссылки 
 ლია ქიტიაშვილი 1763—1809 წლების სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი «ხოჯავანთ იოვანეს მისიონარული დღიური წერილების» მიხედვით

Писатели Грузии
Педагоги Грузии
Грузинские греко-католики